Szulc – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 25 566 osób.

W heraldyce polskiej istnieje herb szlachecki Szulc, nadany w 1550.

Osoby noszące nazwisko Szulc 
 Aleksander Szulc – polski germanista
 Andrzej Szulc – polski tłumacz literatury anglojęzycznej
 Andrzej Szulc (ur. 1967) – polski piłkarz
 Anna Szulc – polska dziennikarka
 August Szulc – polski inżynier, karbonariusz
 Barbara Szulc – polska polityk, posłanka
 Beata Margaryta Szulc-Żbikowska – polska lekkoatletka
 Dominik Szulc – polski historyk, prekursor polskiego pozytywizmu
 Eugeniusz Szulc – polski historyk ewangelicyzmu, varsavianista
 Franciszek Szulc – podporucznik Wojska Polskiego, ofiara Katynia
 „Gogo Szulc”, Tomasz Kożuchowski – polski perkusista
 Jadwiga Holnicka-Szulc – żołnierz AK, podporucznik
 Jakub Szulc – polski polityk, poseł
 Jerzy Szulc – żołnierz AK, jeniec stalagu
 Jolanta Szulc – polska działaczka samorządowa
 Julian Szulc – polski oficer
 Mieczysław Szulc – polski działacz partyjny i państwowy, wojewoda
 Tadeusz Szulc – polski zootechnik, wiceminister edukacji
 Tadeusz Witold Szulc – amerykański dziennikarz polskiego pochodzenia
 Witold Szulc – polski historyk gospodarczy
 Władysław Szulc – polski fotograf, malarz
 Zdzisław Szulc – polski kolekcjoner instrumentów muzycznych
 Zenon Szulc – polski polityk, poseł
 Zofia Szulc CR – polska działaczka społeczna, zmartwychwstanka

Zobacz też:
 Aleksander Ogrodnik, pseudonim „Szulc” – kapitan piechoty Wojska Polskiego
 Nils von Schoultz, także Mikołaj Gustaw Szulc – fiński uczestnik powstania kanadyjskiego 1838, podający się za Polaka

Zobacz też wyniki wyszukiwania dla podobnych nazwisk:
 Schulz
 Schultz

Przypisy 

Polskie nazwiska
Niemieckie nazwiska